Швидлер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Швидлер, Евгений Маркович (род. 1964) — российский предприниматель, глава компании Millhouse, LLC.
 Швидлер, Мальвина Зиновьевна (1919—2011) — советская и украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины (1996).
Швидлер, Марк Иосифович (1930—2019) — российский математик, доктор технических наук (1964), профессор (1973).
Швидлер, Элиаху (род. 1959) — израильский шахматист, международный мастер (1985).